Le Vernet, település Franciaország Allier megyéjében
 Le Vernet, település Franciaország Alpes-de-Haute-Provence megyéjében
 Le Vernet, település Franciaország Ariège megyéjében
 Le Vernet, település Franciaország Haute-Loire megyéjében
 Le Vernet-i internáló tábor, internáló tábor az Ariège megyei Le Vernet-ben